hrabstwo Charlotte (ang. Charlotte County) w Kanadzie, w prowincji Nowy Brunszwik
 hrabstwo Charlotte (ang. Charlotte County) w USA, w stanie Floryda
 hrabstwo Charlotte (ang. Charlotte County) w USA, w stanie Wirginia